Сезон 2016 года стал 67-м по счёту в чемпионате мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колёсами в классе «Формула-1». 11 гоночных команд приняли участие в 21 этапе. Первый Гран-при прошёл в Австралии 20 марта, а последний в Абу-Даби 27 ноября.

В 2016 году дебютировала американская команда Haas. После четырёхлетнего отсутствия в чемпионат как заводская команда вернулась Renault, выкупив Lotus. Календарь чемпионата также расширился благодаря возвращению Гран-при Германии и Гран-при Европы, проведённый на городской трассе Баку в столице Азербайджана.

Пилот команды Mercedes Нико Росберг выиграл сезон, завоевав титул в последней гонке в Абу-Даби. Имея 9 побед и семь подиумов, немецкому гонщику удалось набрать на 5 очков больше партнёра по команде Льюиса Хэмилтона. Нико Росберг повторил успех своего отца, Кеке Росберга, завоевавшего титул в 1982 году. До этого повторить такое достижение отца удалось только Деймону Хиллу, чей отец был двукратным чемпионом «Формулы-1». Сезон 2016 года является единственным в 2010-х, выигранным не Себастьяном Феттелем или Льюисом Хэмилтоном.

В Кубке конструкторов с большим перевесом второй год подряд одержала победу команда Mercedes, отрыв которой от занявшей второе место Red Bull составил 297 очков. Ferrari стала третьей с отставанием от Red Bull в 70 очков.

Команды 

Поставщик шин — Pirelli .

Изменения в составах команд 
 Ромен Грожан, покинувший «Лотус» в конце 2015 года, присоединился к новой команде «Хаас», где его партнёром стал Эстебан Гутьеррес.
 Джолион Палмер, чемпион серии GP2 2014 года, стал пилотом «Рено».
 В сентябре 2015 г. «Рено» заключила контракт с Пастором Мальдонадо, по которому он должен был стать боевым пилотом команды в 2016 г. Однако в 2016 г. контракт был разорван из-за разногласий «Рено» и спонсора Мальдонадо — PDVSA. Место Пастора в команде занял Кевин Магнуссен.
 Боевыми пилотами в команде Manor стали немец Паскаль Верляйн и индонезиец Рио Харьянто.
 После Гран-при России Даниил Квят был переведён в команду Toro Rosso, а его место занял пришедший оттуда Макс Ферстаппен, в первой же гонке за новую команду — в Испании — одержавший первую в карьере победу. Тем самым Ферстаппен стал самым молодым победителем Гран-при.
 10 августа в команде Manor объявили о подписании Окона в качестве боевого гонщика до конца сезона.

Изменения в командах 
 Уже в апреле 2014 г. стало известно, что Джин Хаас, имеющий команду в серии NASCAR, получил лицензию на участие в Формуле-1. Однако новая команда, именующаяся по имении её основателя и хозяина — «Haas F1 Team», дебютировала в серии не в 2015, а в 2016 г.
 «Manor Marussia» меняет своё название на «Manor Racing», поставщиком двигателей для неё вместо «Ferrari» будет «Mercedes». Команду покинули глава Джон Бут и спортивный директор Грем Лоуден.
 С этого сезона «Ред Булл» начинает использовать моторы «Рено» под брендом «TAG Heuer».
 В серию возвращается заводская команда «Рено», купившая «Лотус».
 «Торо Россо» возвращается к использованию моторов «Феррари».

Презентации болидов 

 3 февраля прошла презентация команды Renault Sport F1 Team, на которой был представлен прошлогодний автомобиль в новой, промежуточной раскраске.
 17 февраля команда Red Bull Racing представила новую раскраску своих машин на сезон 2016 года. На презентации использовалось прошлогоднее шасси.
 19 февраля команда Williams Martini Racing представила раскраску новой машины на сезон 2016 года.
 19 февраля Scuderia Ferrari первой представила новую машину для сезона 2016 — SF16-H.
 21 февраля свой новый автомобиль MP4-31 представила команда McLaren Honda.
 29 февраля команда Sauber F1 Team опубликовала студийные фотографии новой машины Sauber С35.

Тестовые сессии

Календарь на сезон 

11 июля 2015 года Всемирный совет ФИА утвердил предварительный календарь Формулы-1 на 2016 год. Обновлённая версия календаря была представлена 2 декабря 2015 года.

Результаты Гран-при

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Результаты квалификаций 

Места в таблице распределены по наилучшему результату

Штрафы 
С 2014 года в Формуле 1 действует система штрафных баллов, которые пилоту начисляются за различные нарушения. Если в течение 12 месяцев гонщик наберёт 12 баллов, он будет отстранён от участия в чемпионате на одну гонку. Спустя год полученный штраф сгорает.

Cтатистика штрафных баллов после Гран-при Абу-Даби.

Примечания 

Сезоны Формулы-1